Годой-Крус:

 Годой-Крус — город на западе Аргентины, находится в провинции Мендоса.
 Годой-Крус — департамент в Аргентине в составе провинции Мендоса.
 «Годой-Крус» — аргентинский футбольный клуб из города Годой-Крус в провинции Мендоса.